Kwango (auf deutsch oft auch phonetisch Kuango) bezeichnet:

 Kwango (Fluss), Zufluss des Kasaï in der Demokratischen Republik Kongo;
 Kwango (Provinz), Provinz in der Demokratischen Republik Kongo;
 Kwango (Quartier), Quartier in der Stadt Bandundu;
 Kwango (Schiff), Schiff der Entreprises Maritimes Belges;
 Kwango (Volk), Ethnie in der Region des gleichnamigen Flusses;
 Kouango, Stadt in der Zentralafrikanischen Republik;